

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Wronowo – część wsi Trzebunia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Wronowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Wronowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Wronowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Wronowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan

Zobacz też 
 Wronów